Robert Beck peut désigner :
 Robert Beck, dit Raoul (1897-1943), militant communiste et résistant français ;
 Robert Beck (1936-2020), pentathlonien américain ;
 Robert Beck, nom de plume de Robert Lee Maupin (1914-1992), plus connu sous le nom de Iceberg Slim ;
 Robert Beck, historien, enseignant à l'université François-Rabelais de Tours.

Notes et références 

Nom de plume